Вейд Редден (;  12 червня 1977, Ллойдмінстер, Саскачеван) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року.

1995 року був обраний на драфті НХЛ під 2-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Оттава Сенаторс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луїс Блюз» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 1129 матчів у НХЛ, включаючи 106 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Канади, у складі якої брав участь у 13 іграх. Виступав за національну збірну Канади, провів 34 гри в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2002.
 Нагорода Плюс-Мінус — 2006.
 Найкращий захисник чемпіонату світу — 2005.
 Володар Кубка Вікторії в складі «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2008.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»